ТМЦ — многозначная аббревиатура:
 ТМЦ — телемедицинский центр
 ТМЦ — товарно-материальные ценности

См. также 
 МТМЦ — мобилизационно-технический медицинский центр
  — аббревиатура латиницей